Musikum steht für:

 Musikum (Festival), jährliches Rock-Festival in Braunschweig
 Musikum Salzburg, Landesmusikschule von Salzburg